Garon (Balerejo)
 Garon (Kawedanan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing